Чемпіонат Албанії 1953 — 16-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вчетверте поспіль стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1953
Албанія